Robert Walser (1878-1956), un écrivain suisse.
 Robert Walser, un musicologue américain.